Le Championnat du Monde de MotoGP 2023 est la  édition du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.



Calendrier

Les changements 
Le Grand Prix d'Aragón n'est pas reconduit au calendrier pour 2023. 
Le Grand Prix du Qatar est décalé en fin de saison pour remise en état du circuit. 
Le Grand Prix de Catalogne est décalé à septembre. 
Les Grands Prix d'Inde et du Kazakhstan font leurs apparition au calendrier en 2023.

Les tests de pré-saison (MotoGP)

Les tests de pré-saison (Moto2 et Moto3)

Les tests de pré-saison (MotoE)

Grand Prix de la saison 
Le championnat du monde MotoGP intègrera des courses sprint dès 2023.

Championnat du Monde FIM MotoGP

Changements de pilotes

Arrivées 
Retour du N°1 choisi par Francesco Bagnaia après son titre MotoGP en 2022. La dernière apparition du N°1 en MotoGP était en 2012 avec Casey Stoner.
 
 
Augusto Fernández rejoint GasGas Tech3 KTM Racing

Transferts 
Jack Miller rejoint Red Bull KTM Factory Racing 
Álex Márquez rejoint Gresini Racing MotoGP
Álex Rins rejoint LCR Honda Team
Enea Bastianini rejoint Ducati Lenovo Team
Joan Mir rejoint Repsol Honda Team
Raúl Fernández rejoint Aprilia RNF MotoGP Team
Miguel Oliveira rejoint Aprilia RNF MotoGP Team
Pol Espargaró rejoint GasGas Tech3 KTM Racing

Départs 

Suzuki quitte le MotoGP à la fin de la saison 2022.

Andrea Dovizioso a pris sa retraite en MotoGP à la suite du Grand Prix de Saint-Marin 2022.

Remy Gardner quitte GasGas Tech3 KTM Racing et le MotoGP pour rejoindre les rangs de Yamaha en World Superbike.

Darryn Binder quitte RNF Racing et le MotoGP à la fin de la saison 2022 pour rejoindre l'équipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP en Moto2

Participants

Championnat du Monde FIM Moto2

Changements de pilotes

Arrivées 

Alex Escrig arrive chez MV Agusta Forward Racing en provenance du MotoE.
Kohta Nozane arrive chez Yamaha VR46 Master Camp Team en provenance du World Superbike. 
Rory Skinner arrive chez American Racing en provenance du British Superbike Championship. 
Lukas Tulovic arrive chez Liqui Moly Husqvarna Intact GP en provenance du FIM CEV Moto2 European Championship. 

Darryn Binder rejoint Liqui Moly Husqvarna Intact GP.

Dennis Foggia rejoint Italtrans Racing.
Sergio García rejoint Flexbox HP40.
Izan Guevara rejoint GasGas Aspar Team.

Transferts 

Jeremy Alcoba rejoint Gresini Racing Moto2.
Lorenzo Dalla Porta rejoint Pertamina Mandalika SAG Team.
Albert Arenas rejoint Red Bull KTM Ajo.

Départs

Participants

Championnat du Monde FIM Moto3

Changements de pilotes

Arrivées 
David Alonso arrive chez  GasGas Aspar Team. 
Collin Veijer arrive chez Liqui Moly Husqvarna Intact GP. 
David Salvador arrive chez CIP Green Power. 
Syarifuddin Azman arrive chez MT Helmets - MSI. 
José Antonio Rueda arrive chez Red Bull KTM Ajo. 
Filippo Farioli arrive chez Red Bull KTM Tech3.

 
Romano Fenati arrive chez Rivalcold Snipers Team.

Transferts 
Joel Kelso rejoint CFMoto Prüstel GP. 
Ryusei Yamanaka rejoint  GasGas Aspar Team. 
Jaume Masiá rejoint Leopard Racing. 
Matteo Bertelle rejoint Rivalcold Snipers Team. 
Kaito Toba rejoint SIC58 Squadra Corse.  
Lorenzo Fellon rejoint CIP Green Power. 
Deniz Öncü rejoint Red Bull KTM Ajo. 
Daniel Holgado rejoint Red Bull KTM Tech3.

Départs 
L'équipe Avintia Racing Team quitte le paddock après la saison 2022.

Participants

Coupe du Monde FIM MotoE

Changements de pilotes

Arrivées 

Ducati dévoile sa MotoE pour 2023
Nicholas Spinelli rejoint Pons Racing 40. 
Randy Krummenacher rejoint Dynavolt Intact GP. 
Luca Savadori rejoint Octo Pramac Racing. 
Tito Rabat rejoint Octo Pramac Racing. 
Alessandro Zaccone rejoint Tech3 E-Racing.

Transferts 
Jordi Torres rejoint Openbank Aspar Team. 
Hector Garzo rejoint Dynavolt Intact GP. 
Hikari Okubo rejoint Tech3 E-Racing. 
Kevin Manfredi rejoint Ongetta SIC58 Squadra Corse.

Départs

Participants

Références

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto en 2023
Championnat du monde en 2023